Výraz Nebesa má více významů:

 Nebe, nebesa – místo, kde sídlí Bůh či bohové a místo (nebo stav) (posmrtné) blaženosti
 Nebesa (Čína) – v Číně původně nejvyšší bůh, později nejvyšší autorita, neosobní řád světa 
 Obloha – (zastarale podnebí, ponebí)
 Původně pevný látkový závěs, později dřevěná nebo kamenná stříška nad trůnem, oltářem, lůžkem a podobně. Též baldachýn nebo řidčeji ciborium.
 Nebesa (Aš) – část města Aš v okrese Cheb
 Mandát Nebes – božské oprávnění panovníka vládnout zemi
 Nebesa (Doupovské hory) (638 m) – vrch v Doupovských horách nad Stráží nad Ohří s hradem Himlštejn
 Nebesa (národní přírodní rezervace) – Národní přírodní rezervace v Doupovských horách v okrese Karlovy Vary

Reference

Související články 
 Dům na nebesích
 Podnebí

Externí odkazy